Histoires inédites du Petit Nicolas, volume 2 est le septième album du Petit Nicolas. Il compte 45 nouvelles histoires du Petit Nicolas et de ses amis, réparties sur 5 chapitres, qui n'avaient jamais été publiées en livre, mais dans les magazines Sud-Ouest Dimanche et Pilote entre 1959 et 1965.

Contenu

Chapitre I - Cher Père-Noël 
 Cher Père-Noël
 Le Noël de Nicolas
 Les patins
 Notre maison
 Chez le coiffeur
 Le magicien
 La composition d'arithmétique
 Le bateau de Geoffroy
 J'aide drôlement

Chapitre II - Nicolas et Blédurt 
 Nicolas et Blédurt
 Les ouvriers
 Les brioches
 Rugby à 
 On a eu du cinéma
 Mémé
 La mutinerie → Le Petit Nicolas s'amuse
 Le dentiste  → Le Petit Nicolas s'amuse
 Hoplà ! → Le Petit Nicolas s'amuse

Chapitre III - Le mariage de Martine 
 Le mariage de Martine → Le Petit Nicolas s'amuse
 La piscine → Le Petit Nicolas s'amuse
 Les bonbons → Le Petit Nicolas s'amuse
 Je me cire → Le Petit Nicolas s'amuse
 On a visité le chocolat → Le Petit Nicolas s'amuse
 Le bassin → Le Petit Nicolas s'amuse
 Le puzzle → Le Petit Nicolas s'amuse
 Le tas de sable → Le Petit Nicolas s'amuse
 Le pique-nique → Le Petit Nicolas s'amuse

Chapitre IV - Le Bouillon n'aime pas la glace 
 Le Bouillon n'aime pas la glace → Le Petit Nicolas s'amuse
 Je fais des courses → Le Petit Nicolas s'amuse
 La corrida → Le Petit Nicolas s'amuse
 Le plombier
 Le stylo
 Barbe-Rouge
 Seul !
 La neige
 On tourne !

Chapitre V - Une surprise pour Mémé 
 Une surprise pour Mémé 
 Les invités
 Le vitrier
 Le barbecue
 Le réfrigérateur
 La pétanque
 Le miroir
 La tondeuse à gazon
 Mes vacances de Pâques

Éditions 
Histoires inédites du Petit Nicolas - volume 2 :
 Paris : IMAV éd., 2006, 376 p. 
 Paris : Éd. de Noyelles-France loisirs, 2006, 376 p. 

Puis édité au format de poche en 3 volumes :
 Le Petit Nicolas s'amuse. Gallimard, , 136 p. (Folio junior 1530). 
 Le Petit Nicolas, c'est Noël !. Gallimard, . (Folio junior 1557) . 
 Les Bagarres du Petit Nicolas. Gallimard, . (Folio Junior 1569) . 

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Le Petit Nicolas